Прыжки в воду на XXIV летних Олимпийских играх. Было разыграно 4 комплекта наград.

6 медалей завоевали китайские прыгуны, 5 медалей получили американцы и ещё одну медаль выиграл мексиканец.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны

Результаты

Женщины

Трамплин 3 м

Вышка

Мужчины

Трамплин 3 м

Вышка

Навигация  

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
1988 год в водных видах спорта
Прыжки в воду в Республике Корея